PIK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Prestwick, Glasgow, Regno Unito
 Partito islamico del Kurdistan
 Pantai Indah Kapuk